Suverén je
panovník či vládce
v demokratických státech lid disponující svrchovaností
suverén (titul) – panovnický titul

Související články 
suzerén
moc

Externí odkazy